Il existe de nombreux théâtres portant le nom de théâtre de Poche en France et dans les pays francophones. Ils ont en commun leur petite taille.

France 
Une quinzaine de théâtres porte ce nom. Le plus célèbre est le théâtre de Poche-Montparnasse inauguré en 1943 par une mise en scène de Jean Vilar.

Il en existe aussi à Angoulême, Béthune, Chartres, Fréjus, Grenoble, Hédé-Bazouges (Rennes), Lyon, Mulhouse, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Étienne, Sarlat, Sète, Thiviers,  Toulouse, Wesserling (Alsace) et Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

Suisse 
Il en existe à Bienne, Fribourg, Genève, Leysin et Vevey.

Belgique 
Outre le théâtre de Poche de Bruxelles, il en existe un autre à Charleroi.

Québec 
On en trouve un à La Sarre.

Références